Charlamow (, englische/französische Transkription Kharlamov) ist der Familienname folgender Personen:
 Matwei Jakowlewitsch Charlamow (1870–1930), russisch-sowjetischer Bildhauer

 Sergei Sergejewitsch Charlamow (* 1973), russischer Fußballspieler 
 Semjon Iljitsch Charlamow (1921–1990), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Waleri Borissowitsch Charlamow (1948–1981), sowjetischer Eishockeyspieler
 Wiktor Wiktorowitsch Charlamow (1869–1933), russischer Generalmajor im Ersten Weltkrieg 
 Wjatscheslaw Michailowitsch Charlamow (* 1950), russisch-französischer Mathematiker, siehe Viatcheslav Kharlamov

Siehe auch:
 Charlamow Diwision, eine der vier Divisionen der Kontinentalen Hockey-Liga
 Charlamow-Pokal, die Siegertrophäe der Molodjoschnaja Chokkejnaja Liga
 Charlamowa, weibliche Form des Nachnamens
 (10675) Kharlamov, Asteroid